Amecke steht für:

 Amecke, ein Ortsteil der Stadt Sundern im Hochsauerland
 Amecke (Unternehmen), einen Fruchtsafthersteller

Amecke ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Amecke (1861–1933), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Philipp von Wrede zu Amecke († 1677), römisch-katholischer Geistlicher, Domdekan in Worms und Administrator
 Theodor Joseph von Wrede zu Amecke (1736–1808), Domherr in verschiedenen Bistümern

Siehe auch:
 Ameke